Хохлов, Иван:
 Хохлов, Иван Данилович — российский посланник в Бухарское ханство в 1620 году.
 Хохлов, Иван Иванович (1945—2009) — художник, иллюстратор, график, сказочник.
 Хохлов, Иван Михайлович (1896—1956) — Герой Советского Союза.
 Хохлов, Иван Сергеевич (1895—1973) — советский политик, председатель СНК РСФСР.
 Хохлов, Иван Степанович (1899—1957) — советский военачальник. Примечания